HMS Wolverine je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Wolverine (1910) 
 HMS Wolverine (D78) 

Wolverine